Szejeni – (ang. lub fr.: Cheyenne) Indianie Ameryki Północnej, od których wszystkie pozostałe nazwy Cheyenne są nazwami pochodnymi
 Cheyenne – rzeka w USA
Miejscowości w USA:
 Cheyenne – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Roger Mills
 Cheyenne – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Laramie
Gminy w USA:
 Cheyenne (ang. Cheyenne Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Cheyenne (ang. Cheyenne Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lane
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cheyenne (ang. Cheyenne County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Cheyenne (ang. Cheyenne County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Cheyenne (ang. Cheyenne County) – w stanie Nebraska
Filmy i seriale
 Cheyenne (serial) – serial z lat 1955-1963